« Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans : explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. »

L'univers de fiction de Star Trek est riche en objets de « civilisations » par définition.

Cette catégorie est assez « floue ». Elle contient tout ce qui a trait avec des traditions culturelles. Il peut s'agir d'objets, de rituels, de croyances, de langages…
 
Les sociétés sont répertoriées dans la rubrique « Ethnologie de Star Trek ».

Les « Mondes de Star Trek » listent les différents « habitats » de ces sociétés.

La rubrique « Technologies de Star Trek » contient les outils de ces civilisations. Les « vaisseaux de Star Trek » étant très nombreux sont traités à part.

Deux listes recensent le jargon de Star Trek. 
Jargon de Star Trek (lexique français)
Star Trek/Le petit glossaire de Star Trek (traductions du canon)

Les éléments culturels ne donnant pas lieu à rédiger un article sont réunis dans les listes détaillées communes au jargon.

Liste alphabétique des éléments culturel dans Star Trek

A

B

C

D

E
Eau-de-vie saurienne, boisson.

F
Fusion mentale, technique, psychologie, société vulcaine.
Fal-tor-pan, rituel vulcain.

G
Gagh, gastronomie klingonne.
Grand oiseau de la galaxie, mythologie klingonne.

H

I

J

K
Kahs-wan, rituel vulcain.
Kolinahr, rituel vulcain.

L
Langue Klingonne (et prononciation), société klingonne.
Luth vulcain, musique vulcaine.

M

N

O

P
Pon farr, sexualité vulcaine.

Q

R
Règles d'acquisition férengies, commerce férengi.

S
Sexualité dans Star Trek
Soupe au plomik, gastronomie vulcaine.
Sto-vo-kor, mythologie klingonne.

T

U
U.S.S Enterprise

V

W

X

Y

Z